Svenja Thoes (* 30. Juni 1991 in Neunkirchen) ist eine deutsche Triathletin und vierfache Ironman Siegerin (2018, 2022). Sie wird in der Bestenliste deutscher Triathletinnen auf der Ironman-Distanz geführt.

Werdegang 
Svenja Thoes gewann im Jahr 2012 durch ein Gewinnspiel einen Startplatz beim Ironman 70.3 Mallorca (1,9 km Schwimmen, 90 km Radfahren und 21,1 km Laufen) und konnte sich dort, nach nur drei Monaten Vorbereitungszeit, als Zweite ihrer Altersklasse platzieren. Damit qualifizierte sie sich für die Ironman-70.3-Weltmeisterschaften in Las Vegas.

2014 wurde Svenja Thoes in Spanien Europameisterin auf der Triathlon-Mitteldistanz in der Altersklasse 20–24. Im Oktober 2016 konnte sie beim Ironman Hawaii (Ironman World Championships) die Altersklasse 25–29 gewinnen.

Seit 2017 startet sie als Profi-Athletin. Im November 2018 gewann die damals 27-jährige Saarländerin mit dem Ironman Mexico (3,86 km Schwimmen, 180,2 km Radfahren und 42,195 km Laufen) in Cozumel ihr erstes Ironman-Rennen und qualifizierte sich für die Ironman Weltmeisterschaften 2019.

Im Juni 2019 wurde sie Dritte beim Ironman 70.3 Switzerland und beim Ironman 70.3 Luxembourg wurde sie im selben Monat Zweite. Im November 2019 startete sie als Titelverteidigerin beim Ironman Mexico und musste das Rennen abbrechen, nachdem sie beim Ausweichen mit dem Rad schwer gestürzt war.

Im Mai 2022 gewann Thoes die Premiere der Challenge Malta. 
Im Juni gewann die 30-Jährige auf der Langdistanz den Ironman France in Nizza. Im August gewann sie den Ironman Ireland, nachdem eine ursprünglich ausgesprochene Disqualifikation zu Beginn des Jahres 2023 wieder aufgehoben worden war.
Im September gewann sie mit dem Ironman Italy ihr viertes Ironman-Rennen.

Sportliche Erfolge 
Triathlon Mitteldistanz
Triathlon Langdistanz
(DNF – Did Not Finish)

Weblinks 
 Offizielle Webseite von Svenja Thoes

Einzelnachweise 

Triathlet (Deutschland)
Deutscher
Geboren 1991
Frau